Thomas O'Neil est un nom pouvant désigner:

 (1936-2018), joueur néo-zélandais de cricket
 (1915-1998), homme d'affaires américain
 (né en 1940), physicien américain

Voir aussi 
 (1952-2006), joueur anglais de football

O'Neil, Thomas